Saalfeld ist der Name folgender Orte:

 Saalfeld/Saale, Stadt in Thüringen
 Saalfeld (Mühlhausen), Ortsteil von Mühlhausen, Thüringen
 Saalfeld (Apenburg-Winterfeld), Ortsteil von Apenburg-Winterfeld, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Saalfeld (Airing), Ortsteil von Ainring, Berchtesgadener Land, Bayern
 Saalfeld (Ostpreußen), seit 1945 Zalewo, Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Kreis Mohrungen, Ostpreußen, 
 Saalfeld (Rodewisch), geschliffene Ortslage Rodewischs

Saalfeld steht für:
 Saalfeld (Adelsgeschlecht), thüringisches Adelsgeschlecht

Saalfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Diedrich Saalfeld (1927–2022), deutscher Agrar- und Wirtschaftshistoriker
 Friedrich Saalfeld (1785–1834), deutscher Politik- und Rechtswissenschaftler
 Günther Alexander Saalfeld (1852–1911), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Hans Saalfeld (1928–2019), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Horst Saalfeld (1920–2022), deutscher Mineraloge
 Johannes Saalfeld (* 1982), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Martha Saalfeld (1898–1976), deutsche Lyrikerin und Schriftstellerin
 Paul Saalfeld († 1911), deutscher Verwaltungsjurist
 Romy Saalfeld (* 1960), deutsche Ruderin
 Rudolf Saalfeld (1902–1991), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD), MdHB
 Thomas Saalfeld (* 1960), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Kloster Saalfeld
 Saalfelden
 Salfeld
 Saalfeldt 
 Sahlfeldt